Xiaoxiang kan avse:

 Xiaoxiang, kulturhistoriskt ett område omfattande större delen av Hunanprovinsen i södra Kina.
 Xiaoxiang (Yunnan), en socken i Yunnanprovinsen.
 Xiaoxiang (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 23,14, long 112,39)
 Xiaoxiang Shuiku, en reservoar i Yunnanprovinsen.
 Xiaoxiang Ling, bergskedja i Sichuanprovinsen
 Xiaoxiang Dao, ö i Fujianprovinsen.
 Dai Xiaoxiang, kinesisk bågskytt.